29-й Кубок Европы по лёгкой атлетике прошёл 21—22 июня 2008 года во французском Анси на стадионе «Парк де Спорт». На старт в рамках Суперлиги (сильнейшего дивизиона турнира) вышли по 8 сильнейших сборных континента среди мужчин и женщин. На протяжении двух дней участники боролись за командные очки в 20 легкоатлетических дисциплинах.

В те же сроки в португальской Лейрии и турецком Стамбуле состоялись соревнования в Первой лиге, в эстонском Таллине и словацкой Банска-Бистрице — во Второй лиге.

Кубок Европы в последний раз прошёл под своим названием и в подобном формате. Уже в следующем году его сменил командный чемпионат Европы, а система проведения претерпела существенные изменения. В целях повышения зрелищности соревнований Европейская легкоатлетическая ассоциация объединила мужской и женский зачёты, а также внесла корректировки в правила отдельных дисциплин. По итогам Кубка Европы 2008 года определялся состав лиг нового турнира, для этих целей был составлен комбинированный рейтинг среди мужчин и женщин.

Суперлига

Командное первенство 
Женская сборная России в 13-й раз стала обладателем Кубка Европы — этот показатель стал рекордным в истории соревнований. Таким образом, за 29 розыгрышей турнира победа доставалась только трём командам, ГДР/Германии, СССР/России и Франции.

У мужчин Кубок впервые с 2000 года завоевала сборная Великобритании.

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд Кубков Европы

Сильнейшие в отдельных видах — женщины 

 В сентябре 2008 года Французская федерация лёгкой атлетики дисквалифицировала на три года бегунью на средние дистанции Жюли Куло. Её допинг-проба от 29 мая 2008 года дала положительный результат на тестостерон. Все выступления спортсменки после этой даты были аннулированы, в том числе третье место на Кубке Европы 2008 года в беге на 3000 метров (9.04,39).
 Допинг-проба белорусской толкательницы ядра Юлии Леонтюк, взятая по окончании соревнований, показала значительное превышение уровня тестостерона в её организме. В соответствии с правилами спортсменка была дисквалифицирована на два года, а её результат на Кубке Европы (первое место с попыткой на 19,43 м) — аннулирован.

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге прошли 21—22 июня в двух дивизионах, в каждом из которых было по 8 мужских и женских команд. Команды группы A выступали в португальской Лейрии, группы B — в турецком Стамбуле.

Группа A (Лейрия)

Группа B (Стамбул)

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге прошли 21—22 июня в двух дивизионах. Команды группы A выступали в эстонском Таллине, группы B — в словацкой Банска-Бистрице.

Группа A (Таллин)

Группа B (Банска-Бистрица)

Примечания

См. также 
 Кубок Европы по лёгкой атлетике в помещении 2008

Ссылки 
 
 
 
 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике
Июнь 2008 года
Спорт во Франции в 2008 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике во Франции
Международные спортивные соревнования в Анси